Дми́трий Серге́евич Ма́рков:
 Марков, Дмитрий Сергеевич (1877—1943) — русский архитектор.
 Марков, Дмитрий Сергеевич (1905—1992) — советский авиаконструктор, Герой Социалистического Труда.